Шевченковское — название населённых пунктов:

Россия 
 Шевченковское — село в Крыловском районе Краснодарского края.

Украина 
 Шевченковское — село в Васильковськом районе Днепропетровской области.
 Шевченковское (до 2016 г. — Орджоникидзе) — село в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Шевченковское — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Шевченковское — село в Запорожском районе Запорожской области.
 Шевченковское — село в Бильмакском районе Запорожской области.
 Шевченковское — село в Новониколаевском районе Запорожской области.
 Шевченковское — посёлок в Конотопском районе Сумской области.

См. также 
 Шевченковский
 Шевченко